Ла Пуерта Колорада има више значења:

 Ла Пуерта Колорада (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта Колорада (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику